Hanworth ist der Name folgender Orte:

 Hanworth (Berkshire), Dorf in Bracknell Forest, Berkshire, England
 Hanworth (London), Dorf in Hounslow, Greater London, England
 Hanworth (Norfolk), Dorf in Norfolk, England
 Cold Hanworth, Dorf in Lincolnshire, England
 Potterhanworth, Dorf in Lincolnshire, England

Hanworth ist der Familienname folgender Personen:
 Viscount Hanworth, ein erblicher britischer Adelstitel